Conquista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vitória da Conquista, ort, Bahia, 
 Conquista (kommun i Brasilien), Minas Gerais,

Nicaragua 

 La Conquista, kommun i Carazo,

Spanien 

 Conquista (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Conquista (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar